Александер Кок — американський актор.
 Бернар Ле Кок — французький театральний та кіноактор.
 Вім Кок — прем'єр-міністр Нідерландів з 22 серпня 1994 до 22 липня 2002 року.
 Джон Кок — американський науковець в галузі інформатики, лауреат премії Тюрінга.
 Едуард Кок — австрійський актор, театральний режисер.
 Крістофер Кок — англійський майстер, винахідник з Лондона, виготовляв мікроскопи на замовлення Роберта Гука.
 Мелані Кок — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка.